Argentarius bezeichnet folgende Personen und Berufe:

 Argentarius (Bankier), Bezeichnung der Bankiers im antiken Römischen Reich
 Argentarius (Silberhandwerker), mit Silber arbeitende Kunsthandwerker und Händler im Römischen Reich
 Marcus Argentarius (1. Jahrhundert n. Chr.), römischer Redner und Dichter
 Pseudonym von Alfred Lansburgh (1872–1937), deutscher Bankier und Publizist